Baureihe L steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Baureihe L der Straßenbahn München, siehe Straßenbahn München #Baureihe L
 L-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #L